Háromtest-probléma az égi mechanika, illetve a kvantumfizika területén
 A háromtest-probléma, Liu Ce-hszin (pinjin: Liú Cíxīn) kínai író trilógiája, valójában A Föld múltjának emlékezete 1. kötetének címe (2. kötet: A sötét erdő, 3. kötet: A halál vége; magyar kiadásuk 2016–2019-ben)

Kapcsolódó szócikkek 
 Trikája (szanszkritul „három test”), mahájána buddhista tanítás a valóság és a buddhaság természetéről